

Persone 
 Mike Reynolds – architetto statunitense ideatore della Earthship
 Mike Reynolds – doppiatore statunitense

Personaggi 
 Mike Reynolds – personaggio della serie televisiva statunitense Io e la scimmia
 Mike Reynolds – personaggio dell'episodio Let the Man Die della  serie televisiva statunitense I racconti del West